Warsow - comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Warsow - frazione di Wiesenaue
Warsow - videogioco